Els hadrosauroïdeus (Hadrosauroidea) constitueixen un clade o superfamília de dinosaures ornitisquis] que inclou els dinosaures amb "bec d'ànec", o hadrosàurids, i els seus parents més propers. Molts dels hadrosauroïdeus primitius, com Ouranosaurus, han sigut tradicionalment inclosos en el grup parafilètic "Iguanodontidae".

Classificació

Taxonomia 
 Superfamília Hadrosauroidea
Equijubus
Jinzhousaurus
Nanyangosaurus
Shuangmiaosaurus
Altirhinus
Cedrorestes
Eolambia
Fukuisaurus
Glishades
Jeyawati
Ouranosaurus
Penelopognathus
Probactrosaurus
Protohadros
Jintasaurus
Tanius
Bactrosaurus
Levnesovia
Gilmoreosaurus
Tethyshadros
Família Hadrosauridae

Filogènia 
Cladograma segons Norman (2002) i Godefroit, Li i Shang (2005).

Cladograma segons Hai-Lu You i Da-Qing Li (2009).

Cladograma segons Prieto-Marquez i Norell (2010).

Referències 

Iguanodonts del Cretaci